Спокі́йна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Спокійна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Спокійна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Спокійна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Спокійна вулиця — вулиця в місті Львів.

 Спокійна вулиця — колишня назва вулиці Олекси Бахматюка в місті Коломия.
 Спокійна вулиця — колишня назва Чумацької вулиці у Львові.

Вулиці